le soda : une boisson gazeuse sucrée
 Soda peut aussi désigner le bicarbonate de soude (soda à pâte) ou le carbonate de sodium (soda à laver).
 Soda : un tableau cubiste de Georges Braque
 Soda : une bande dessinée belge
 S.O.D.A (Soluble dans l'air) : une émission de télévision sur TV5
 Soda : une série télévisée sur W9
 SODA, un format de fichiers informatiques
  Soda : pseudonyme de Marie-Françoise Renson, une animatrice et comédienne de radio et de télévision belge
  Soda Stereo : groupe de rock argentin
 SODA, format de fichier pour la comptabilité RH.

Notes